Jean Dotto (1928-2000), een Frans wielrenner
 Luca Dotto (1990), een Italiaans zwemmer